

Населені пункти та їхні частини
 Кубиці — село в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Кубиці — село в гміні Ниса Ниського повіту Опольського воєводства

 Кубиці — частина села Пцим у гміні Пцим Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Кубиці — частина села Мендзибродзе-Бяльське в гміні Черніхув Живецького повіту Сілезького воєводства

Примітки